Piast Hedvig lengyel királyné (1266–1339), I. Ulászló lengyel király felesége
Piast Hedvig lengyel királyné (1350–1390), III. Kázmér lengyel király 4. felesége